

Cinema 
Orizzonte perduto (Lost Horizon) –  film del 1937 diretto da Frank Capra
Orizzonte perduto (Lost Horizon) –  film del 1973 diretto da Charles Jarrott

Letteratura 
Orizzonte perduto (Lost Horizon) – romanzo di James Hilton del 1933

Musica 
Lost Horizon – gruppo musicale svedese

Pagine correlate 
Lost Horizons